{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (87301) - || 2000 PT25 || 4 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87302) - || 2000 PV25 || 4 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87303) - || 2000 PJ26 || 5 augustus 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (87304) - || 2000 PY26 || 9 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87305) - || 2000 PB27 || 9 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87306) - || 2000 PR27 || 10 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87307) - || 2000 PA28 || 7 augustus 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (87308) - || 2000 PY28 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87309) - || 2000 QP || 21 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87310) - || 2000 QE1 || 23 augustus 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (87311) - || 2000 QJ1 || 21 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (87312) Akirasuzuki || 2000 QK1 || 23 augustus 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (87313) - || 2000 QB3 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87314) - || 2000 QJ3 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87315) - || 2000 QV4 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87316) - || 2000 QL5 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87317) - || 2000 QM5 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87318) - || 2000 QS8 || 24 augustus 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (87319) - || 2000 QD9 || 25 augustus 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (87320) - || 2000 QX9 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87321) - || 2000 QA10 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87322) - || 2000 QX10 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87323) - || 2000 QB11 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87324) - || 2000 QH11 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87325) - || 2000 QM11 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87326) - || 2000 QV13 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87327) - || 2000 QZ16 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87328) - || 2000 QC17 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87329) - || 2000 QO17 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87330) - || 2000 QJ18 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87331) - || 2000 QX18 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87332) - || 2000 QF19 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87333) - || 2000 QB20 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87334) - || 2000 QK20 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87335) - || 2000 QB21 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87336) - || 2000 QA22 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87337) - || 2000 QE22 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87338) - || 2000 QP22 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87339) - || 2000 QQ22 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87340) - || 2000 QB23 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87341) - || 2000 QF23 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87342) - || 2000 QR23 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87343) - || 2000 QH25 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87344) - || 2000 QM25 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87345) - || 2000 QX25 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87346) - || 2000 QZ27 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87347) - || 2000 QR28 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87348) - || 2000 QR29 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87349) - || 2000 QU29 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87350) - || 2000 QW29 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87351) - || 2000 QE31 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87352) - || 2000 QJ32 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87353) - || 2000 QQ32 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87354) - || 2000 QR33 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87355) - || 2000 QC36 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87356) - || 2000 QU36 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87357) - || 2000 QN37 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87358) - || 2000 QZ37 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87359) - || 2000 QQ39 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87360) - || 2000 QK42 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87361) - || 2000 QK43 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87362) - || 2000 QS45 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87363) - || 2000 QX45 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87364) - || 2000 QA46 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87365) - || 2000 QL46 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87366) - || 2000 QA47 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87367) - || 2000 QK47 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87368) - || 2000 QT48 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87369) - || 2000 QB49 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87370) - || 2000 QY50 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87371) - || 2000 QD52 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87372) - || 2000 QP53 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87373) - || 2000 QN54 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87374) - || 2000 QY54 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87375) - || 2000 QN55 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87376) - || 2000 QN57 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87377) - || 2000 QS58 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87378) - || 2000 QQ59 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87379) - || 2000 QU59 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87380) - || 2000 QJ60 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87381) - || 2000 QE62 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87382) - || 2000 QF62 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87383) - || 2000 QU62 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87384) - || 2000 QT63 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87385) - || 2000 QV63 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87386) - || 2000 QG65 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87387) - || 2000 QW65 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87388) - || 2000 QL66 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87389) - || 2000 QT66 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87390) - || 2000 QN67 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87391) - || 2000 QY67 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87392) - || 2000 QB69 || 29 augustus 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (87393) - || 2000 QA71 || 27 augustus 2000 || Needville || Needville
|-
| (87394) - || 2000 QF72 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87395) - || 2000 QP72 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87396) - || 2000 QT72 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87397) - || 2000 QB73 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87398) - || 2000 QD73 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87399) - || 2000 QR73 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87400) - || 2000 QW73 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten